Kikló lehet:
Kiklő puszta, Csekej része
Lehény puszta, Csabb része
Kis Vieszka puszta, Sároskisfalu része